Alyssa Dibbern – ex pallavolista statunitense, opposto
 Georg Dibbern – scrittore tedesco
 Viggo Dibbern – ginnasta danese